

Тшебішин — село в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Тшебішин — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства